Тітова Валентина Петрівна — радянська українська діячка.
 Тітова Світлана Вікторівна (*8 вересня 1965) — український картограф, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

Див. також 
 Титов
 Титова
Російські прізвища